Ventimiglia – comune italiano in provincia di Imperia
Ventimiglia di Sicilia – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
Ventimiglia (famiglia) – famiglia aristocratica ligure da cui discendono
Ventimiglia del Maro – famiglia aristocratica ligure
Ventimiglia di Malaga – famiglia aristocratica spagnola
Lascaris di Ventimiglia – famiglia aristocratica ligure
Ventimiglia di Geraci – famiglia aristocratica siciliana

Persone 
Enrico II Ventimiglia (1230-1307) – vicario generale di re Manfredia di Svevia
Francesco I Ventimiglia (1285-1338) – politico italiano
Francesco II Ventimiglia (?-1387) – politico italiano
Enrico III Ventimiglia (?-1398) – politico italiano
Giovanni I Ventimiglia (1383-1475) – politico italiano
Giovanni Antonio Ventimiglia (1445-1483) – condottiero italiano
Antonio Ventimiglia Prades (?-1480) – politico italiano
Enrico IV Ventimiglia (?-1493) – politico italiano
Simone I Ventimiglia (1485-1544) – politico italiano
Giovanni II Ventimiglia (?-1553) – politico italiano
Simone II Ventimiglia (1529-1560) – politico italiano
Carlo Ventimiglia (1539-1583) – politico italiano
Giovanni III Ventimiglia (1559-1619) – politico italiano
Antonino Ventimiglia – vescovo cattolico italiano (1642-1693)
Antonio Ventimiglia – nobile, politico e militare italiano († 1415)
Gaetano Ventimiglia – direttore della fotografia italiano (1888-1973)
Giuseppe Ventimiglia – politico italiano (1766-1814)
John Ventimiglia – attore statunitense (1963)
Mario Ventimiglia – calciatore italiano (1921-2005)
Milo Ventimiglia – attore statunitense (1977)
Salvatore Ventimiglia – vescovo della Chiesa Cattolica (1721-1797)